Brezany, Brežany bzw. Břežany ist der Name folgender Orte:

 Brezany, Gemeinde im Okres Žilina, Slowakei
 Brežany, Gemeinde im Okres Prešov, Slowakei
 Břežany, Gemeinde im Okres Klatovy, Tschechien
 Břežany u Rakovníka, Gemeinde im Okres Rakovník, Tschechien
 Břežany I, Gemeinde im Okres Kolín, Tschechien
 Břežany II, Gemeinde im Okres Kolín, Tschechien
 Břežany u Znojma, Gemeinde im Okres Znojmo, Tschechien
 Dolní Břežany, Gemeinde im Okres Praha-západ, Tschechien
 Nedožery-Brezany, Gemeinde im Okres Prievidza, Slowakei 
 Panenské Břežany, Gemeinde im Okres Praha-východ, Tschechien
 Brezany, Ortsteil von Nedožery-Brezany, Okres Prievidza, Slowakei
 Břežany, Ortsteil von Lešany nad Sázavou, Okres Benešov, Tschechien
 Břežany, Ortsteil von Nové Sedlo u Žatce, Okres Louny, Tschechien
 Břežany nad Ohří, Ortsteil von Budyně nad Ohří, Okres Litoměřice, Tschechien
 Břežany (Wüstung), Wüstung auf dem Gebiet von Volárna, Okres Kolín, Tschechien

Siehe auch:
 Brezan
 Breschan